L'edizione 2008-2009 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del Wolfsburg, che ha conquistato il suo primo titolo. Il campionato è iniziato il 15 agosto 2008 e si è concluso il 23 maggio 2009.

Il capocannoniere del torneo è stato Grafite del Wolfsburg, autore di 28 gol in 25 partite.

Stagione

Novità 
A partire dalla stagione 2008-2009, viene reintrodotto lo spareggio (con gare di andata e ritorno) tra la terz'ultima classificata in Bundesliga e la terza classificata in 2. Bundesliga alla fine del campionato.

A seguito della riforma delle coppe europee UEFA, le prime due si qualificano, come la stagione precedente, direttamente alla fase a gironi della UEFA Champions League, mentre la terza classificata accede al terzo turno di qualificazione "Best Placed". La quarta classificata e la vincitrice della DFB-Pokal accedono direttamente al quarto turno di qualificazione di UEFA Europa League, mentre la quinta classificata accede al terzo turno di qualificazione.

Avvenimenti 
Nel girone di andata di questo campionato si alternano in testa diverse squadre, tra cui lo , l'Amburgo e soprattutto il neopromosso Hoffenheim, che si laurea anche campione d'inverno. In seguito è l' a guidare la classifica, ma dalla ventiseiesima giornata in avanti comanda il Wolfsburg di Felix Magath: la squadra era rimasta a metà graduatoria nella parte iniziale del campionato, ma arriva a concludere il campionato due punti sopra il , e a conquistare così il suo primo titolo. Terza classificata, e quindi qualificata anch'essa alla Champions League è lo Stoccarda; vanno invece in Europa League l'Hertha e l'Amburgo. Da questa stagione viene reintrodotto lo spareggio tra la terzultima classificata e la terza della Zweite Bundesliga, e così l'Energie Cottbus lascia il posto al  vincitore. Infine, la Coppa di Germania viene vinta dal , che si qualifica così all'Europa League e che è protagonista anche nella Coppa UEFA: i bianco-verdi arrivano infatti a disputare la finale di Istanbul, dove sono però sconfitti dallo . La squadra aveva inoltre sconfitto l'Amburgo in semifinale, mentre in precedenza aveva eliminato anche il Milan e l'Udinese.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2009-2010
      Ammesse alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2009-2010
      Ammessa agli spareggi (Percorso piazzate) della UEFA Champions League 2009-2010
      Ammesse alla Fase a gironi della UEFA Europa League 2009-2010
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2009-2010
 Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione contro la terza classificata della 2. Bundesliga 2008-2009
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2009-2010

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio promozione-retrocessione 
Allo spareggio sono ammesse la sedicesima classificata in Bundesliga e la terza classificata in 2. Fußball-Bundesliga.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Wolfsburg (21)
 Minor numero di sconfitte: Borussia Dortmund (5)
 Miglior attacco: Wolfsburg (80 gol segnati)
 Miglior difesa: Schalke 04 (35 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Wolfsburg (+39)
 Maggior numero di pareggi: Arminia Bielefeld (16)
 Minor numero di pareggi: Amburgo (4)
 Minor numero di vittorie: Arminia Bielefeld (4)
 Maggior numero di sconfitte: Karlsruhe (21)
 Peggior attacco: Arminia Bielefeld (29 gol segnati)
 Peggior difesa: Hannover 96 (69 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Energie Cottbus e Arminia Bielefeld (-27)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 2008-2009
 DFB-Pokal 2008-2009

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-2008-2009/

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
2008-2009